Лагвилава —абхазская фамилия. Известные носители:

 Лагвилава, Генриетта Омариевна (род. 1969) — белорусская и грузинская шахматистка.
  (род. 1989) — грузинский рок-певец.
 Лагвилава, Левон — грузинский боец смешанного стиля.
 Лагвилава, Олег Мерабович (1934—2013) — театральный актёр, народный артист Абхазии.